Группа D чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд 1996 — 2-й розыгрыш чемпионата Европы среди юниоров в группе D.
Турнир проходил с 6 по 10 марта 1996 года в столице Болгарии София. В чемпионате приняло участие 6 команды. Победителем стала  сборная Нидерландов, которая перешла в группу C чемпионата Европы 1997 года.
Сборная Греции заявила недостаточное количество игроков и не была допущена к соревнованию. Все её матчи были признаны товарищескими.
Winter Sports Palace Sofia.jpg

Арена 

Все матчи чемпионата прошли в Зимнем двореце спорта.

Участвующие команды

Предварительный раунд

Группа А 

Время местное (UTC+2).

Группа В 
 Матчи сборной Греции были признаны товарищескими.

Время местное (UTC+2).

Финал

Матч за 3-е место 

{{Hockeybox2
|bg    = #ffffbf
|date  = 10 марта 1996
|time  = 
|team1 = |team2 = |score = 3 : 4
|periods = (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)
|goalie1 = 
|goalie2 = 
|progression = 
|goals1 =
|goals2 = 
|stadium = Зимний дворец спорта, София
|attendance = 
|official = 
|reference = 
|penalties1 = 
|penalties2 = 
|shots1 = 
|shots2 = 
}}

 Матч за 5-е место 
 Матч был товарищеским и 5-е место, вне зависимости от результата, заняла сборная Турции.

 Итоговое положение команд 

 Индивидуальные награды Лучшие игроки по амплуа:  
 Вратарь:  Сергей Островский
 Защитник:  Брам Адема
 Нападающий:  Деян ПавичевичЛучший бомбардир'''           
 Нападающий:   Маартен Лоос 15 очков (9 шайб и 6 передач)

Ссылки 
 Информация о турнире  passionhockey.com 

Хоккей
Хоккей
D
Ю
Хоккей
Хоккей